Saint-Philbert oder St-Philbert steht für folgende geografische Objekte: 
 Saint-Philbert-du-Pont-Charrault, früher eigenständig, heute Teil der Gemeinde Chantonnay im Département Vendée
 Kanton Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Philbert-de-Bouaine, Département Vendée
 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Département Loire-Atlantique
 Saint-Philbert-des-Champs, Département Calvados
 Saint-Philbert-du-Peuple, Département Maine-et-Loire
 Saint-Philbert-en-Mauges, ehemalige Gemeinde, Département Maine-et-Loire
 Saint-Philbert-sur-Boissey, Département Eure
 Saint-Philbert-sur-Orne, Département Orne
 Saint-Philbert-sur-Risle, Département Eure

Kirchengebäude in Frankreich:
 St-Philbert de Beauvoir-sur-Mer, Département Vendée
 St-Philbert de Noirmoutier, Pfarr- und ehemalige Abteikirche im Département Vendée

Siehe auch:
 Saint-Philibert